Leary kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Leary (Georgia)
Leary (Texas)